Reggenbach ist der Name folgender Gewässer:

 Reggenbach (Isel), linker Nebenfluss der Isel in der Gemeinde Prägraten am Großvenediger, Bezirk Lienz, Tirol
 Reggenbach (Schwarzach), linker Nebenfluss der Schwarzach in der Gemeinde St. Jakob in Defereggen, Bezirk Lienz, Tirol

Siehe auch:
 Regenbach